

Калінінський — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Калінінський — хутір, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Калінінський — селище, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Калінінський — станційне селище, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Калінінський — селище, Солонешенський район, Алтайський край

Калінінський — колишня назва смт Кундрюче, Луганська область, Свердловська міська рада

Див. також 
 Калінінське
 Калінінський район